Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1945/46 werd beslist via de kampioenscompetitie met Rood-Wit als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. Het noordelijke district kon nog geen deelnemer voor het landskampioenschap afvaardigen. De districtskampioenen waren respectievelijk: Rood-Wit (West), EMHC (Zuid) en Quick (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1945/46

Hockey in 1945
Hockey in 1946
 1945/46